Дромеозавриди (Dromeosauridae, від грец. дромеос — бігун і заурус — ящір) — родина невеликих хижих ящеротазових динозаврів (Saurischia), викопні останки яких відомі з середньої юри (Батський ярус, близько 167 млн років тому) по кінець крейди (Маастрихтський ярус, близько 65,5 млн років тому). Найвідоміші представники — велоцираптор, дейноних, дромеозавр, мікрораптор, ютараптор і інші. Опис 
Це швидкі і люті динозаври, були грозою для інших динозаврів. У них було легке тіло, міцні ноги з гострими серповидними кігтями, добре розвинений мозок, велика голова і витягнуті щелепи з гострими зігнутими зубами. Пересувалися і полювали вони скоріш за все зграями і іноді вбивали тварин подібних собі.

 Класифікація 
Нині питання про те, до кого належать дромеозавриди, до динозаврів або птахів залишається відкритим. Дехто вважає , що дромеозавридів краще класифікувати як птахів, а не динозаврів..

 Таксономія 
 Родина Dromaeosauridae Nuthetes
 Pamparaptor
 Variraptor
 Pyroraptor
 Zhenyuanlong
 Підродина Halszkaraptorinae Halszkaraptor
 Mahakala
 Hulsanpes
 Підродина Unenlagiinae Ornithodesmus
 Austroraptor
 Rahonavis
 Unenlagia
 Buitreraptor
 Neuquenraptor
 Unquillosaurus
 Ypupiara
 Підродина Microraptorinae Shanag
 Tianyuraptor
 Graciliraptor
 Changyuraptor
 Hesperonychus
 Microraptor
 Sinornithosaurus
 Wulong
 Zhongjianosaurus
 Node Eudromaeosauria Підродина Saurornitholestinae Bambiraptor
 Saurornitholestes
 AtrociraptorSubfamily Velociraptorinae Luanchuanraptor?
 Acheroraptor?
 Itemirus?
 Linheraptor?
 Velociraptor
 Tsaagan?
 Adasaurus?
Dineobellator
Shri
Kansaignathus
Kuru
 Підродина Dromaeosaurinae'Deinonychus?
 Achillobator?
 Dromaeosaurus Dakotaraptor?
 Dromaeosauroides?
 Utahraptor?
 Yurgovuchia''?

Філогенія

Внутрішня філогенія

Примітки

Посилання 
 A basal dromaeosaurid and size evolution preceding avian flight 
 Птицеящер как змея 
 Behavioral and faunal implications of Early Cretaceous deinonychosaur trackways from China 

Целурозаври
Дромеозавриди
Родини динозаврів